Gorgoni ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Gorgoni (* 1963), US-amerikanischer Komponist und Arrangeur
 Joseph Gorgoni (* 1966), Schweizer Kabarettist

Siehe auch:
 Gorgone